Байковцы — название населённых пунктов на Украине:

 Байковцы — село в Ковельском районе Волынской области.
 Байковцы — село в Тернопольском районе Тернопольской области.